Dielový potok – potok, dopływ Chlebnickiego potoku na Słowacji
 Dielový potok – potok, dopływ Sobraneckiego potoku na Słowacji